Nicolas Redler (1851-1919), inventeur français du billard Nicolas ;
 Thierry Redler (1958-2014), acteur et réalisateur français ;
 Romain Redler (né en 1982), acteur et fils du précédent ;
 Jim Redler (né en 1986), acteur, fils de Thierry Redler et frère du précédent ;
 Kim Redler (né en 1993), actrice, fille de Thierry Redler et sœur des 2 précédents.

Patronyme allemand